

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Corinth – città della Contea di Yell, Arkansas
 Corinth – città situata tra la Contea di Grant e la Contea di Scott, Kentucky
 Corinth – città della Contea di Penobscot, Maine
 Corinth – capoluogo della Contea di Alcorn, Mississippi
 Corinth – città della Contea di Saratoga, New York
 Corinth – villaggio della Contea di Saratoga, New York
 Corinth – città della Contea di Denton, Texas
 Corinth – comunità non incorporata della contea di Milam, Texas
 Corinth – città fantasma della Contea di Henderson, Texas
 Corinth – città della Contea di Orange, Vermont